Александр Степанович Шеремет (19 августа 1898 года, Нежин — 27 марта 1985, Ворошиловград) — советский архитектор-художник, главный архитектор Ворошиловграда с 1937 по 1969 год.

Биография 
Родился 19 августа 1898 года в городе Нежин. В 1929 году окончил Киевский художественный институт (архитектурный факультет).

С 1937 по 1969 год работает главным архитектором города Ворошиловград.

Скончался 27 марта 1985 года.

Проекты 
Автор (и соавтор) более 40 различных зданий. Среди них:
 Жилой дом по ул. Свердлова (1935 г.)
 Вход в парк им. 1 Мая
 Горно-коммерческий клуб (ныне Областной Дворец культуры) (1930 г.)
 Проект стадиона «Динамо» для Харькова (в соавторстве с Н. Д. Манучаровой; 1931 г.)
 Проект кинотеатра «Красный маяк» и ресторан по ул. Пушкинской (не реализованы; 1934 г.)
 Пожарное депо на Красной площади (1935 г.)
 Парк культуры и отдыха им. М. Горького — 30 га. (1936)
 Памятник Борцам революции (1937 г.) (Признан памятником архитектуры)
 Жилой дом завода им. В. Ленина (1938) (Признан памятником архитектуры)
 Сквер возле Памятника Борцам революции (1940 г.; был перестроен другим автором в 1978 г.)
 Главпочтамт (реконструкция) по ул. Почтовая, 22 (конец 1940-х гг).
 Луганский областной драматический театр (ныне Областной Дворец культуры железнодорожников) по ул. Пушкина, 2 (1949; напротив гостиницы Украина арх. И. Каракиса, открытой в то же время и место для которой выбрал лично А. Шеремет)
 Вторая очередь дома на Красной площади, 2 (1952 г.)
 Кинотатр «Молодая гвардия»
 Парк Культуры и отдыха им. Горького (Признан памятником архитектуры)

Увековечение памяти 
 В 1999 году Луганский городской Совет принял решение назвать улицу в честь архитектора Александра Шеремета.
В сентябре 2018 года Почта Луганской Народной Республики выпустила марку в честь 120-летия со дня рождения А.Шеремета. 
Луганский архитектурно-строительный колледж имени архитектора А.С.Шеремета

Примечания

Ссылки 
 Жемчужина нашего города

Архитекторы Луганска
Архитекторы СССР
Главные архитекторы Луганска